KEV steht als Abkürzung für:

 Key/Encoded-Value Format, siehe OpenURL
 Konstitutionelle Entwicklungsverzögerung, mögliche Ursache der Pubertas tarda
 Kontrolleinheit Verkehrswege der deutschen Bundeszollverwaltung
 Kostendeckende Einspeisevergütung (Schweiz), ein energiepolitisches Förderinstrument
 Krefeld Pinguine, ein Eishockey-Verein
 Kumulierter Energieverbrauch in einer Ökobilanz

keV steht für:
 die physikalische Einheit Kilo-Elektronenvolt

Abkürzung